XBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blubber Bay (Canada)
 XBB – codice valutario ISO 4217 dell'Unità Monetaria Europea (E.M.U.-6), unità per il mercato obbligazionario